

Toponyme

Angleterre 
 Stanton, village situé dans le Gloucestershire ;
 Stanton (Suffolk) ;
 Stanton St Bernard, village et paroisse civile dans le Wiltshire.

États-Unis 
 
 Stanton (Californie) ;
 Stanton (Dakota du Nord) ;
 Stanton (Iowa), Iowa ;
 Stanton (Kentucky) ;
 Stanton (Michigan) ;
 Stanton (Nebraska) ;
 Stanton (Tennessee) ;
 Stanton (Texas) ; 
 Fort Stanton et Fort Stanton Museum, au Nouveau-Mexique.

Hydronyme 
 La rivière Stanton, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme

Andrew Stanton (1965-), acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain.
Bruce Stanton (1957-), homme politique canadien.
Charles E. Stanton (1858-1933), militaire américain.
Edwin M. Stanton (1814-1869), homme politique américain.
Elisabeth Cady Stanton (1815-1902), féministe américaine.
Eric Stanton (1926-1999), photographe et illustrateur.
Frank Stanton (1908-2006), dirigeant de télévision américain.
Giancarlo Stanton (1989-), joueur de baseball américain.
, chercheur américain en études et prévention des génocides.
Harry Dean Stanton (1926-2017), acteur américain.
Herbert Hughes-Stanton (1870-1937), aquarelliste et peintre paysagiste britannique.
Jamie Stanton (1994-), skieur alpin handisport américain.
Jeff Stanton (1968-), pilote américain de motocross.
John Stanton (1944-), acteur australien.
Julie Stanton (1938), poète québécoise.
Mike Stanton (1967-), joueur américain de baseball.
Pat Stanton (1944-), joueur de football écossais.
Paul Stanton (1967-), joueur professionnel de hockey sur glace.
Paul Stanton (1884-1955), acteur américain.
 plusieurs 
 plusieurs

Fiction 
 Arch Stanton est le nom identifiant la tombe près de laquelle est caché l'or dans le film Le Bon, la Brute et le Truand.

Prénom 
 
 Stanton A. Coblentz (1896-1982), poète et écrivain américain de science-fiction.
 Stanton Barrett (1972-),  pilote automobile et cascadeur américain.

Voir aussi 
 Stanton Magnetics, société américaine.
 Nombre de Stanton, utilisé en mécanique des fluides.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis